Mycochlamys är ett släkte av svampar. Mycochlamys ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycochlamys